Bdale Garbee (de son vrai nom Barksdale Garbee) est une personnalité de la communauté du logiciel libre.

Il était directeur des systèmes d'information GNU/Linux chez Hewlett-Packard (maintenant retraité de cette position ), président de l'association Software in the Public Interest et membre du conseil d'administration de la fondation Linux.

Debian GNU/Linux  
Il contribue au logiciel libre dès 1979 et s'implique dans les développements de la distribution Debian durant des années, puis en devient chef de projet d'avril 2002 à avril 2003. Il remporta les élections en devançant les autres candidats, Raphael Hertzog et Branden Robinson. Il se représente aux élections de 2003 face à trois autres candidats, Branden Robinson, Moshe Zadka et Martin Michlmayr, mais ce dernier remporte l'élection.

En mars 2011, il accepte de rejoindre le conseil de la Fondation d'administration et préside son comité consultatif technique du projet FreedomBox.

Distinction 
En , Bdale Garbee reçoit un Lutèce d'Or en tant que personnalité du Libre de l'année 2008.

Notes et références

Liens externes 
 
 
  Site Web personnel
 son programme de candidature et une introduction sur Debian

Personnalité liée au logiciel libre
Personnalité en systèmes d'exploitation
Hacker
Debian
Chef de projet Debian
Hewlett-Packard
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Naissance à Lynchburg (Virginie)